Tannenhof bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Tannenhof (Aalen), Stadtteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tannenhof oder Tannenhöfle, Einzelgehöft der Gemeinde Bartholomä, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tannenhof (Beiersdorf), Einzelgehöft in der Gemeinde Beiersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Tannenhof (Boxberg), Wohnplatz der Gemeinde Boxberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Tannenhof (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Tannenhof (Hasenmoor), Ortsteil der Gemeinde Hasenmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Tannenhof (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Tannenhof (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tannenhof (Neu-Anspach),  Weiler  in der Gemeinde Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Tannenhof (Neustrelitz), Ortsteil der Stadt Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Tannenhof (Nimshuscheid), Ortsteil der Gemeinde Nimshuscheid, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Tannenhof (Schillingen), Ortsteil der Gemeinde Schillingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Tannenhof (Vennhausen), Siedlung im Stadtteil Vennhausen der Landeshauptstadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Tannenhof (Werder), Ortsteil der Gemeinde Werder im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Tannenhof, Wohnplatz der Gemeinde Rauschken im ehemaligen ostpreußischen Kreis  Ortelsburg

in Polen:
 Chociszewko (ehemals Tannenhof im Landkreis Eichenbrück, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Skoki
 Drwęsa (ehemals Tannenhof im Landkreis Posen, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Dopiewo
 Zawidowice (ehemals Tannenhof im Landkreis Jarotschin, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Pleszew
 Łazice (ehemals Tannenhof im Landkreis Neustettin, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Czaplinek

in Rumänien:
 den deutschen Namen der Stadt Brad

in der Schweiz:
 Tannenhof (Galmiz), Gehöft in der Gemeinde Galmiz im Kanton Freiburg

sowie:
 Tannenhof (Gampelen), eine Heim- und Wiedereingliederungsstätte in Gampelen, Schweiz
 Tannenhof Berlin-Brandenburg, ein Verein als Träger von Einrichtungen im Bereich der Suchttherapie in Berlin
 Evangelische Stiftung Tannenhof, ein psychiatrisches Fachkrankenhaus in Remscheid-Lüttringhausen
Siehe auch:
Thannhof